B1 може значити:

 Вітамін B1 — тіамін.
 Char B1 — французький танк.
 B1 — формат паперу.
Rockwell B-1 Lancer — американський надзвуковий стратегічний бомбардувальник.